Корабль 4 ранга имеет два основных значения:

 Корабль 4 ранга (парусный) — двухдечный линейный корабль. В британской системе рангов назывался .
 Корабль 4 ранга (моторный) — в советском и российском ВМФ корабль или катер, отнесенный к 4 рангу в «Боевых средствах флота».

См. также 
Ранг в парусном военно-морском флоте